(1849–1927), personnalité politique hongroise,
 (1905–1990), personnalité hongroise,
Kálmán Darányi (1886–1939), personnalité politique hongroise.